Hohenwarte steht für folgende geographische Objekte:

 Hohenwarte, Gemeinde in Thüringen
 Hohenwarte (Schlesien), 1936–1947 Name von Czarnogoździce, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Siehe auch:
 Hohenwart
 Hohenwarthe